CANON IXUS est une ligne design d'appareil photographique numérique  ultra compacte grand public de la marque japonaise CANON lancée en juin 2000.

Les modèles de IXUS 

<small>

Galerie

Liens 

 Canon IXUS site officiel
 Une page sur l'Ixus 70

Appareil photographique numérique
Ixus